Чемпионат Люксембурга по футболу 1955/1956 — 42-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1955/1956
Люксембург
Люксембург
1955 год в Люксембурге
Спорт в Люксембурге в 1956 году